Агнес Элизабет Хильден Киттелсен (; род. 20 мая 1980 года, Кристиансанн, Норвегия) — норвежская актриса театра и кино.

Агнес дебютировала в театре в 2002 году. Окончила театральный институт в 2003 году. В кино Агнес начала сниматься с 2004 года. В августе 2009 года была присуждена премия за роль в фильме «Макс Манус».

У Агнес Киттелсен есть сын Ветле (род. в 2006 году).

Фильмография

Награды 
 2009: премия «Аманда» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Макс Манус»
 2011: номинация «Аманда» за лучшую женскую роль в фильме «Счастлива до безумия»

Ссылки 
 Агнес Киттелсен  на сайте КиноПоиск

Актрисы Норвегии
Актрисы XXI века
Лауреаты премии «Аманда» за лучшую женскую роль второго плана